Александр Заруцкий:
 Заруцкий, Александр Александрович (род. 1993) — российский футболист.
 Заруцкий, Александр Станиславович (род. 1969) — российский футболист.